La Carrera puede hacer referencia a:

 La Carrera, localidad de la provincia de Catamarca, Argentina;
 La Carrera, pequeña localidad de la provincia de Mendoza, Argentina,
 La Carrera, municipio de Ávila, España;
 La Carrera, parroquia del concejo asturiano de Siero, España;
 La Carrera, localidad del municipio de Villaobispo de Otero, en la provincia de León.